Grad Rakovnik je lahko:
 Grad Rakovnik, Ljubljana
 Grad Rakovnik, Šentrupert